

Persone
 Bruno Zanotti – cestista paraguaiano
 Claudio Zanotti – politico italiano
 Eustachio Zanotti – astronomo e ingegnere italiano
 Fabrizio Zanotti – cantautore, musicista e artista italiano
 Fio Zanotti – musicista italiano
 Francesco Maria Zanotti – scrittore e filosofo italiano
 Giampietro Zanotti – pittore, storico dell'arte e poeta italiano
 Giuseppe Zanotti – stilista italiano
 Katia Zanotti – politica italiana
 Leopoldina Zanotti – scrittrice italiana
 Loris Zanotti – calciatore sammarinese
 Marco Zanotti – ciclista italiano, professionista dal 1997 al 2008
 Marco Zanotti – ciclista italiano, professionista dal 2012
 Marino Zanotti – politico sammarinese
 Matteo Zanotti – doppiatore italiano
 Paolo Zanotti – accademico, scrittore e saggista italiano
 Paolo Daniele Zanotti – calciatore Sammarinese
 Umberto Zanotti Bianco – patriota, ambientalista e filantropo italiano

Altro 
 Zanotti – cognome italiano
 Rifugio Zanotti – rifugio nelle Alpi Marittime
 Zanotti – località nel comune di Gambugliano, in provincia di Vicenza, nella regione Veneto.
 Zanotti Cavazzoni – famiglia nobile italiana

Pagine correlate 

 Zanotta
 Zanotto